„Български преглед“ може да се отнася за:

 „Български преглед“, българско научно списание, излизало от 1893 до 1900 г.;
 „Български преглед“, български икономически вестник, излизал от 1917 до 1918 г.;
 „Български преглед“, българско научно списание, излизал от 1929 до 1933 г.